Клад Приама (золото Трои, сокровище Приама) — клад, обнаруженный немецким археологом Генрихом Шлиманом в 1873 году при раскопках в Трое. Клад получил своё название по имени античного царя Приама. Также обозначается как «клад A» в составе других кладов Трои. Клад Приама находится в России. В Берлине есть только точная копия оригинала.

Все клады 
В процессе всего периода раскопок Шлиман в Трое нашёл 19 или 21 клад или комплекс находок. Клад Приама — это клад A, найденный в 1873 году. В последний сезон раскопок 1890 года был обнаружен клад L, куда входили и четыре полированных топора-молотка.

Клады хранятся в Стамбульском Археологическом музее, Афинском Национальном Археологическом музее и в других собраниях. В Музее имени Пушкина до 90-х скрывались предметы из клада A, и кладов B, D, E, F, H-a, H-b, J, K, L, N, O, R, а также отдельные предметы. Эти 13 кладов входили в число 19 кладов, хранившихся до 1945 года в Берлине. Также в Эрмитаже имеются некоторые недрагоценные вещи из Трои.

Предметный состав клада Приама 

 Медный щит
 Медный котел с ручками
 Неизвестный медный предмет, возможно, ларец
 Серебряная ваза с двумя золотыми диадемами ("Драгоценности Елены "), 8750 золотых колец, пуговиц и других мелких предметов, шесть золотых браслетов, два золотых кубка
 Медная ваза
 Кованая золотая бутылка
 Две золотые чашки: одна кованая, одна литая
 Несколько красных терракотовых бокалов
 Чашка из электрума (сплава золота, серебра и меди)
 Шесть лезвий из кованого серебра (Шлиман предположил, что это деньги)
 Три серебряные вазы с медными деталями
 Несколько серебряных кубков и ваз
 13 медных наконечников копий
 14 медных топоров
 7 медных кинжалов
 Другие медные артефакты с ключом от ларца

Возраст и происхождение 
Клад A не имеет отношения к царю Трои Приаму. Он датируется 2400—2300 гг. до н. э., то есть существовал за тысячу лет до Приама.

Сам клад находился в серебряном двуручном сосуде. Он состоял из более чем 10 000 предметов.
Больше всего в нём было золотых бусин — около 1000. Причём бусины были очень разнообразными по форме — и мелкий бисер, и тонкие трубочки, и бусинки с расплющенными лопастями. Когда была выполнена реконструкция нагрудной пекторали, состоявшей из этих бусинок, получилось двадцать роскошных нитей ожерелья, к нижней из которых подвешивались 47 золотых стержней, а в центре располагался один совершенно особый — с тонкими нарезками.

Также в кладе находились серьги, в частности «дольчатые», выполненные в виде полукольца, свёрнутого из ряда проволочек (от 2 до 7), на конце сплющенных.
Имелись височные кольца — достаточно массивные украшения, которые, как было предположено учёными позднее, привязывались тонкими шнурами к ушам. Были в кладе и изящные серьги в форме корзиночки, к которой крепилась фигурка богини.
Также в кладе находились браслеты, налобная золотая лента, две золотые диадемы и массивная золотая ладьеобразная чаша весом около 600 граммов, использовавшаяся, вероятно, в ритуальных жертвоприношениях. Специалисты отметили, что такие вещи могли быть изготовлены только с помощью увеличительных приборов. Позднее в последнем кладе были найдены десятки линз из горного хрусталя.

Также в одном из кладов находились драгоценные топоры-молоты. Все они хорошо сохранились, лишь один (сделанный из афганского лазурита) был повреждён, так как использовался в древности. Кроме сокровищ, в Трое были найдены  кости овец, быков, коз, коров, свиней и лошадей, оленей и зайцев, а также хлебные зёрна, горох, бобы. Имелось большое количество каменных топоров и других орудий. Многочисленные глиняные сосуды были лепными, а частично изготовленными на гончарном круге. Некоторые из них имели три ножки, другие сделаны в форме животных.

История

Находка 
Генрих Шлиман обнаружил клад 31 мая 1873 года. Как описывал сам Шлиман, он заметил предметы из меди и объявил рабочим перерыв, чтобы самостоятельно выкопать клад вместе со своей женой. В действительности супруга Шлимана при этом событии не присутствовала. Из-под шаткой древней стены Шлиман одним ножом откопал различные предметы из золота и серебра. Клад находился под пылью тысячелетий и тяжёлой крепостной стеной в своеобразном каменном ящике.

Шлиман ошибочно принял находку за легендарные сокровища троянского царя Приама.

Афины и Берлин 
Шлиман опасался, что столь ценные сокровища могут быть конфискованы местными османскими властями и станут недоступными для дальнейшего научного изучения, и поэтому вывез их контрабандой в Афины. Высокая Порта потребовала от Шлимана возмещения ущерба в размере 10 000 франков. Шлиман предложил 50 000 франков при условии, что эти деньги пойдут на финансирование археологических работ. Шлиман предложил молодому греческому государству возвести в Афинах за собственный счёт музей для экспозиции клада при условии, что при жизни археолога клад останется в его собственности и что ему будут предоставлены разрешения на проведение масштабных археологических раскопок в Греции. По причинам политического характера Греция отклонила это предложение, по финансовым и политическим причинам отказались от клада Шлимана также музеи Лондона, Парижа и Неаполя. В конце концов о желании принять клад в Античное собрание заявили Пруссия и Германская империя.

Москва 
В конце Второй мировой войны в августе 1945 года клад Приама сохранялся в бункере под Берлинским зоопарком. Профессор Вильгельм Унферцагт (), опасаясь разграбления клада, передал его вместе с другими произведениями античного искусства советской комендатуре, после чего клад Приама был перевезён в СССР. При правлении Н. С. Хрущёва в конце 1950-х годов правительству ГДР было отдано 3/4 вывезенных в СССР ценностей. С этого момента судьба клада была неизвестна, и он считался утраченным. В Советском Союзе «трофеи» из Берлина хранились в режиме особой секретности, и только в 1992 году правительство России объявило, что сокровища Трои находятся в Москве — гриф секретности сняли. Лишь 16 апреля 1996 года, спустя 51 год, клад Приама был выставлен в Пушкинском музее Москвы. В нём хранятся 259 предметов из коллекции Шлимана. В 2021 году впервые было начато исследование собрания современными научными методами с использованием цифровых микроскопов высокого разрешения и определением химического состава металла. Вопрос возврата ценностей в Германию не решён до настоящего времени.

Сомнения в аутентичности 
Немецкий писатель Уве Топпер в своей книге «Фальсификации истории» высказал предположение о том, что клад Приама был изготовлен по заказу Шлимана одним из афинских ювелиров. Подозрительным с его точки зрения является достаточно упрощённый стереотипный стиль, в котором выполнены изделия из золота: сосуд для напитков Приама в 23 карата напоминает соусницу XIX века. Другая теория фальсификации Шлиманом клада утверждает, что все сосуды были просто куплены. Эти предположения были отвергнуты подавляющим большинством учёного мира. В последние десятилетия сомнения в аутентичности клада высказываются всё шире.

См. также 
 Эберсвальдский клад

Примечания

Литература 
 Сокровища Трои. Из раскопок Генриха Шлимана. М., 2007.
 
 

Клады
Европа бронзового века
Троя
Произведения 3-го тысячелетия до н. э.
Художественные коллекции
Экспонаты Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
Открытия 1873 года